Browning M1921 – amerykański wielkokalibrowy karabin maszynowy
 Thompson M1921 – amerykański pistolet maszynowy